Archinemapogon är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Aleksei Konstantinovich Zagulajev 1962. Archinemapogon ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Archinemapogon